Szőcs Réka (Kolozsvár, 1989. november 19. –) válogatott magyar labdarúgó, kapus. Az ETO FC Győr labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2002-ben az Angyalföldi Sportiskola csapatában kezdte a labdarúgást. Ezt követően az Újpesti TE együtteséhez igazolt. Először innen került be a válogatottba. Következő klubja az MTK volt.

2010 áprilisában aláírt szerződése volt a finn Kuopion Mimmi Futis csapatához, de a kiutazáshoz szükséges repülőjegy nem érkezett meg, így nem lett a finn csapat játékosa.

2010. szeptemberében az olasz első osztályú bajnokság újoncához, az Orlandia97 csapatához igazolt. A szicíliaiknál első számú kapusként 20 bajnokin és egy kupameccsen lépett pályára. 

A 2011–12-es idényt ismét az MTK csapatában kezdte.

2015 augusztusában az olasz bajnokság 4. helyezettjéhez, a Fiorentina csapatához távozott. A liláknál azonban egy kupamérkőzést kivéve nem kapott lehetőséget.

2016 januárjában a felkészülést már a svájci első osztályú FC Basel csapatával kezdte meg.

A svájci kitérő után 2017-ben visszatért az MTK-hoz, ahol 60 tétmérkőzésen lépett pályára.

2021. február 11-én az ETO FC Győr hivatalos oldalán jelentette be érkezését.

A válogatottban
2007 óta 94 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. 2020. márciusában részt vett a Alanyában rendezett Török-kupán.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2017–18
 2.: 2008–09, 
 3 alkalommal lett az év legjobb kapusa
 Magyar kupa
 győztes: 2013, 2014

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 

1989-ben született személyek
Élő személyek
Kolozsváriak
Magyar női labdarúgók
Labdarúgókapusok
Az Újpest FC női labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
A Fiorentina női labdarúgói
Romániából Magyarországra áttelepült magyarok
A Győri ETO női labdarúgói